Wyspa Księcia Walii – kanadyjska wyspa w Archipelagu Arktycznym
 Wyspa Księcia Walii – amerykańska wyspa w Archipelagu Aleksandra
 Wyspa Księcia Walii – australijska wyspa w Cieśninie Torresa